Влади́мир Рыка́лин: Рыкалин, Владимир Алексеевич (1929—1992) — советский живописец, лауреат премии Гомельского обкома комсомола (1972).
 Рыкалин, Владимир Иванович (род. 1938) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.